Сергей Харченко:
 
 Харченко, Сергей Олегович (род. 1976) — украинский хоккеист.